Das Virginia Slims of Nashville 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Brentwood (Tennessee). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 29. Oktober bis 4. November 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Brentwood (Tennessee)